Saca kann bedeuten:

 Saca (Bihor), Dorf in Rumänien
 Saca (Strășeni), Dorf in der Republik Moldau
 Šaca, Stadtteil von Košice in der Slowakei

Saca ist der Familienname von:
 Antonio Saca (* 1965), salvadorianischer Medienunternehmer und Politiker, Präsident von El Salvador

SACA bezeichnet:
 SACA, ehemaliger belgischer Automobilhersteller (1924–1927)

Siehe auch:
 Sacca
 Saka